canoe – kryta skórami lub korą drzew łódź Indian Ameryki Północnej
 Kanadyjka – nazywana także "canoe" lub "kanu" – to niewielka łódź turystyczna lub sportowa
 Canoe – polski zespół szantowy
Gminy w USA:
 Canoe (ang. Canoe Township) – gmina w stanie Iowa, w hrabstwie Winneshiek
 Canoe (ang. Canoe Township) – gmina w stanie Pensylwania, w hrabstwie Indiana